Lemuria – rodzaj ssaka z rodziny lemurowatych
 Lemuria – fikcyjna i mityczna kraina
 Lemuria – grupa muzyczna
 Lemuria – album zespołu Therion
 Lemuralia (Lemuria) – święto obchodzone w starożytnym Rzymie